Ким Коутс (; род. 21 февраля 1958) — канадский актёр, наиболее известен по роли Тига в сериале «Сыны анархии».

Биография 
Ким Коутс родился в Саскатуне, Канада. Родители — Фред и Джойс Коутс. Учился в Саскачеванском университете на факультете драмы. Работал в театре Neptune Theatre в Галифаксе.

На экране Коутс дебютировал в фильме «Мальчик в голубом» (1986). Снимался в таких фильмах, как «Последний бойскаут» (1991), «Клиент» (1994), «Водный мир» (1995), «Незабываемое» (1996), «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» (2010) и сериале «Сыны анархии» (2008—2014).

С 1984 года женат на Диане, которая родила ему двух дочерей: Кайлу и Бренну.

Фильмография

Примечания

Ссылки